Zaouïa, une ville libyenne ;
 Az Zaouiyah, un district libyen dont le chef-lieu est Zaouïa.

Homonymie de toponyme